Aro est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1874-1928), entomologiste finlandais
Markku Aro (né en 1950), chanteur finlandais
 (né en 1975), compétiteur finlandais d'enduro
 (1887-1962), plongeur olympique finlandais

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois